Laurence Delobel-Faralicq (1882-1973), peintre miniaturiste française ;
 René Faralicq (1878-1951), commissaire de police et poète français.